

Никоново (Вологодська область)
 Никоново (Воронезька область)
 Никоново (Івановська область)
 Никоново (Костромська область)
 Никоново — село, Єгор'євський район, Московська область
 Никоново — село, Подольський район, Московська область
 Никоново (Нижньогородська область)
 Никоново — селище, Маслянинський район, Новосибірська область
 Никоново (Пензенська область)
 Никоново (Пермський край)
 Никоново (Псковська область)
 Никоново (Рязанська область)
 Никоново (Смоленська область)
 Никоново (Тверська область)
 Никоново (Ярославська область)